Райо́н Іва́цукі  (, , «Івацуківський район») — район міста Сайтама префектури Сайтама в Японії. Утворений з однойменного міста префектури Сайтама, що в 2005 році ввійшов до складу міста Сайтама. Станом на  площа району становила  км². Станом на  населення району становило  осіб.

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  http://www.city.saitama.jp/index_iwatsukiku.html 

Сайтама
Міські райони Японії